Oxgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oxgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Oxgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Oxgrund
Oxgrunden
Siver-Oxgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar